Лерхе — фамилия.

 Лерхе — дворянский род.

Известные носители:
 Лерхе, Альвин Германович — Георгиевский кавалер; корнет; 23 мая 1916.
 
 Лерхе, Василий Васильевич (1791—1847) — российский офтальмолог, доктор медицины.
 Лерхе, Иван Яковлевич (1708—1780) — директор Медицинской канцелярии Российской империи.
 Лерхе, Мориц Густавович (1834—1891) — русский генерал, участник Среднеазиатских походов.
 Лерхе, Эдуард Васильевич (1827—1889) — сенатор.